Le psaume 113 peut désigner :
 le psaume 113 (112) : psaume 113 selon la numérotation hébraïque, psaume 112 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 114 (113 A) : psaume 114 selon la numérotation hébraïque, psaume 113 A selon la numérotation grecque ;
 le psaume 115 (113 B) : psaume 115 selon la numérotation hébraïque, psaume 113 B selon la numérotation grecque.